HCB steht als Abkürzung für:

 HC Bozen, Eishockey-Mannschaft der Erste Bank Eishockey Liga
 Henri Cartier-Bresson (1908–2004), französischer Fotograf
 Honorary Commander of Most Excellent Order of the British Empire, mittlere Stufe des britischen Verdienstordens Order of the British Empire mit dem Zusatz „ehrenhalber“ für Träger, die nicht Bürger des Vereinigten Königreiches oder des Commonwealth sind
 Hexachlorbenzol, ein Pflanzenschutzmittel, u. a. in der EU und der Schweiz nicht mehr zugelassen
 Holderbank Cement und Beton, siehe LafargeHolcim
 Hydrocarbonoclastic Bacteria, siehe Hydrocarbonoklastische Bakterien

HCB